Хосе Луис Сальгадо Гомес (; родился 3 апреля 1966 года в Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, защитник. Известен по выступлениям за «Эстудиантес Текос», «УНАМ Пумас», «Америку» и сборную Мексики. Участник чемпионата мира 1994 года.

Клубная карьера 
Луис начал карьеру в клубе УНАМ Пумас. В 1985 году он дебютировал за команду в мексиканской Примере. За «пум» Сальгадо отыграл пять сезонов и получил приглашение в национальную команду. В 1990 году он перешёл в «Эстудиантес Текос», но быстро сменил его на «Монтеррей», где тоже не задержался. В 1992 году Сальгадо вернулся в «Текос» и помог клубу выиграть чемпионат Мексики в сезоне 1993/1994. Своей надежной игрой он привлёк внимание многих клубов. В 1995 году Луис перешёл в столичную «Америку». На протяжении пяти сезонов он был одним из лидеров защиты клуба. В 2000 году он подписал соглашение с «Леоном». В 2002 Сальгадо завершил карьеру в клубе «Монаркас Морелия».

Международная карьера 
17 января 1987 года в матче против сборной Сальвадора Сальгадо дебютировал за сборную Мексики. В 1994 году Луис попал в заявку национальной команды на участие в Чемпионате мира в США. На турнире он был запасным и не сыграл ни минуты.

Достижения 

Командные

 «Эстудиантес Текос»
  Чемпионат Мексики по футболу — 1993/1994

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Статистика на Mexikanischen Fußballverband
 Статистика на TransferMarkt

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»